The Browning Version (Suflete împietrite) poate să se refere la:
 The Browning Version, piesă de teatru de Terence Rattigan (1948)
 The Browning Version (Suflete împietrite), film de Anthony Asquith (1951)
 The Browning Version, film TV cu Peter Cushing (1955)
 The Browning Version, film TV de Michael A. Simpson (1985) cu Ian Holm și Judi Dench
 The Browning Version (Toamna vieții), film de Mike Figgis (1994)

Dezambiguizare